Тютюн може да се отнася за:

 Тютюн, обработени листа на тютюневи растения
 Тютюн (род) (Nicotiana), род растения от семейство Картофови
 „Тютюн (роман)“, роман от Димитър Димов
 „Тютюн (филм)“, български филм от 1962